Rewind (englisch: rückspulen) bezeichnet unter anderem:
 Rewind (1998), französischer Spielfilm von Sergio Gobbi aus dem Jahr 1998
 Rewind (2010), irischer Spielfilm von P.J. Dillon aus dem Jahr 2010
 Rewind (2013), ein US-amerikanischer Fernsehfilm von Jack Bender aus dem Jahr 2013
 Rewind (Fernsehsender), ein kanadischer Fernsehsender
 ReWind, eine Software, die das Ausführen von Windows-Programmen unter Linux ermöglicht
 Rewind – Die zweite Chance, deutscher Spielfilm von Johannes F. Sievert (2017)